Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1985-1986 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Le FC Hombourg termine à la première place et est promu la première fois de son histoire en Bundesliga, comme le vice-champion SV Blau-Weiss Berlin. Le SC Fortuna Cologne perd les barrages de montée où il aura fallu un troisième match d'appui décisif.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Après les deux matchs de barrage le score cumulé étant de 3 à 3, il faut un match d'appui sur terrain neutre pour départager les deux équipes. Le match a lieu à Düsseldorf, le Borussia Dortmund remporte la partie et se maintient en Bundesliga.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1985-1986
Championnat Allemagne Football 1985-1986 D2
Championnat Allemagne Football 1985-1986 D2
Football en 1986
Football en 1985